The Movement steht für:

 The Movement (dänische Band), eine Mod-Rockband aus Dänemark
 The Movement (US-amerikanische Band), eine Techno-Band aus Kalifornien
 The Movement (Literatur), eine literarische Gruppe im England der 50er Jahre um Kingsley Amis, Philip Larkin und John Wain